Lowrie ist der Familienname folgender Personen:

 Allen Lowrie (1948–2021), australischer Botaniker
 George Lowrie (1919–1989), walisischer Fußballspieler
 Jed Lowrie (* 1984), US-amerikanischer Baseballspieler
 Matthew B. Lowrie (1773–1850), US-amerikanischer Politiker
 Walter Lowrie (1784–1868), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Lowrey
 Lowri